G7 имеет следующие значения:
 G7 ( — Группа семи) — неформальный международный клуб, объединяющий правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
 G7 Teams — международная федерация профессиональных киберспортивных организаций, созданная в 2006 году в Стокгольме.